Годао 320 (G320, 320国道) — китайская трасса общенационального значения Шанхай — Жуйли (граница с Мьянмой).

Трасса Годао 320 является продолжением Бирманской дороги.

Маршрут 
Города и расстояния

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Ссылки 
 Автостоп в Китае

Дороги Китая